

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Eix“ beginnt.

Eix 



Eixe 
 Eixenberger, Christine (* 1987), deutsche Karabettistin

Eixi 
 Eiximenis, Francesc († 1409), katalanischer Franziskaner und Schriftsteller

Eixl 
 Eixler, Lukas (* 2003), deutscher Fußballspieler